Stenberger ist der Familienname folgender Person:

 Lisa Stenberger (1904–2001), schwedische Archäologin
 Mårten Stenberger (1898–1973), schwedischer Archäologe